John Winston ist der Name folgender Personen:

* John Winston (Schauspieler) (1933–2019), britischer Schauspieler
 John A. Winston (1812–1871), US-amerikanischer Politiker